Імплозія —  в гірничій справі.
 Імплозія —  в ядерній зброї.
 Імплозія —  в фонетиці.
 Імплозія —  в психотерапії.